Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Jana Čepelová.

In finale Lara Arruabarrena ha sconfitto Monica Niculescu con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-0.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Zhang Shuai (semifinale)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)

 Monica Niculescu (finale)
 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Nicole Gibbs (primo turno)
 Louisa Chirico (secondo turno)

Qualificate 

  Eri Hozumi (primo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)

 Katarzyna Piter (primo turno)
 Arantxa Rus (primo turno)

Wildcard 

  Han Na-lae (primo turno)
  Jang Su-jeong (primo turno)

 Lee So-ra (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Korea Open 2016
WTA Tour 2016